Shumaker ist der Familienname folgender Personen:

 David Shumaker (* 1954), US-amerikanischer Lokalpolitiker
 Joel Marshall Shumaker (1954–2006), US-amerikanischer Gitarrist